Жоас Львович Маскуров (), более известный как Bushido Zho, — российский хип-хоп-исполнитель.

Биография и карьера 

Жоас Львович Маскуров родился 28 января в 1999 году в Москве. Начал заниматься музыкой в 2017 году, но первую известность получил лишь спустя два года — в 2019, с выходом мини-альбома «К сожалению это трап». Пластинка состоит из шести треков общей длительностью 12 минут, а на гостевых куплетах — Seemee, Mayot, Hillhope и Ape Muder.

Дебютный долгоиграющий альбом Жо «No Bang! Hold On!» писался с осени 2020 года по май 2021, однако его релиз несколько раз переносился из-за туров, пандемии; из-за того, что были не подготовлены мерч и клип к одному из треков; также на это повлияло вторжение России на Украину в феврале 2022 года. Поэтому финальный релиз альбома состоялся лишь в марте 2022 года. Пластинка состоит из 17 треков общей длительностью 35 минут, а в её записи приняли участие приглашённые исполнители Seemee, MAYOT, 163onmyneck, LOVV66, Soda Luv и Blago White. Релиз дебютировал на первом месте в российских чартах альбомов Apple Music.

Дискография

Альбомы

Синглы

Участие в альбомах других исполнителей

Видеография — клипы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Kworb Spotify Chart History